Новопетрово и Ново-Петрово — название населённых пунктов в России:

Новопетрово 
 Новопетрово — село в Бирском районе Башкортостана.
 Новопетрово — село в Аромашевском районе Тюменской области.
 Новопетрово — поселок в Аромашевском районе Тюменской области.

Ново-Петрово 
 Ново-Петрово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Ново-Петрово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.